Motala (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Motala (stad), de hoofdstad van deze gemeente.